Drogó de Bretanya, comte de Nantes i duc de Bretanya de 952 a 958
 Drogó de Metz (801 - 855), bisbe de Metz i abat de Luxeuil
 Drogó de Sebourg (Epinoy en Artois, França, 1118 – Sebourg, 1186), eremita que visqué reclòs en una cel·la, venerat com a sant per diverses confessions cristianes
 Drogó de Xampanya († 708), duc de Xampanya, fill gran de Pipí d'Héristal (~645 † 714)

 Drogó (fill de Carloman)